Kanana ist die Bezeichnung der geographischen Objekte:

Orte:

 Kanana (Pannila South), Ort in Sri Lanka 
 Kanana (Plantage), Plantage in Sri Lanka 
 Kanana (Bouenza), Ort in der Republik Kongo 
 Kanana (Koulikoro), Ort in Mali 
 Kanana (Kasongo), Ort in der Demokratischen Republik Kongo 
 Kanana (Matlosana), Ort in Südafrika 
 Kanana (Limpopo), Ort in Südafrika 
 Kanana (Al Hudaydah), Ort in Jemen 

 Kanana Parshotimpur, Ort in Bihar, Indien 
 Kanana Community, Ort in Lesotho 
 Kanana Camp, Camp in Kenia 

Gewässer:
 Kanana (Sambia), Wasserlauf in Sambia 
 Kanana (Kwale), Wasserlauf Kenia 
 Kanana (Kasai), Wasserlauf, Demokratische Republik Kongo 

 Kānāna Johra (Nāri), temporärer Teich in Rajasthan, Indien 
 Kānāna Johra (Gorās), temporärer Teich in Rajasthan, Indien 

sowie der Familienname 
 Angelina Kanana, kenianische Sportlerin

Siehe auch:
 Ampana Kanana, Ort in Madagaskar 
 Tunga Kanana, Ort in Nigeria 
 Khor Kināna, temporärer Fluss in Sudan